Горње Стопање је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 1829 становника.

Овде се налази ФК Јединство Горње Стопање.

Демографија 
У насељу Горње Стопање живи 1385 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (38,0 код мушкараца и 38,7 код жена). У насељу има 512 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,43.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији